Mayen kan syfta på:

Geografi

Norra Ishavet 

Jan Mayen –  ö tillhörande Norge i Norra ishavet

Ryssland 

 Soboloch-Majan – en biflod till Lena i Sibirien,

Tyskland 

 Mayen – stad i Rheinland-Pfalz,